Юматово — название населённых пунктов в России:

 Юматово — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Юматово — деревня в Палкинском районе Псковской области (Васильевская волость).
 Юматово — деревня в Палкинском районе Псковской области (Палкинская волость).
 Юматово — деревня в Уфимском районе Республики Башкортостан.
 Юматово — село в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан.

 Село станции Юматово — село в Уфимском районе Республики Башкортостан.
 Село санатория Юматово имени 15-летия БАССР — село в Уфимском районе Башкортостана.

См. также 
 Юмарт
 Юлмарт